Missione diplomatica
Ambasciata
Consolato generale